Geografie politică